Веркайк () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Веркайк, Виллемейн (род. 1975) — нидерландская певица.
 Веркайк, Нико — нидерландский конькобежец.
 Веркайк, Кос (род. 1951) — нидерландский писатель.
 Веркайк, Крис (род. 1958) — нидерландский футболист и тренер.